Le mot générique possède plusieurs sens.

Nom commun 
Dans le cas d'un nom commun, il peut désigner :
 un générique de film, d'émission de télévision ou d'émission de radio,
 un médicament générique,
 une appellation générique (exemple: camembert, etc.)

Adjectif 
Si générique est un adjectif, il peut désigner :
un terme sémiologique global, dit « générique » (exemple :I & I)
en informatique : la programmation générique, 
en toponymie : un terme générique est un nom permettant d'identifier la nature du toponyme (cap, île, mont etc.)
en mathématiques et plus précisément en topologie générale : les notions de
point générique,
propriété générique, définie à l'aide de la hiérarchie de Borel,
en taxonomie : relatif au genre.

Titres 

 Générique(s) était un magazine français consacré aux séries télévisées.
 Générique, un court-métrage réalisé par Xavier de Choudens en 1999.

Autre 
Génériques est une association loi de 1901 qui a pour but la sauvegarde et la mémoire de l'histoire de l'immigration en France.